Światowe Igrzyska Jeździeckie – zawody w jeździectwie rozgrywane co 4 lata w połowie cyklu międzyolimpijskiego począwszy od 1990 roku przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI). Łączą ze sobą wszystkie dyscypliny. W 2010 roku po raz pierwszy zorganizowane zostały poza Europą, w Lexington w stanie Kentucky w Stanach Zjednoczonych. W pierwszych pięciu edycjach rywalizacja toczyła się w sześciu dyscyplinach: skokach, ujeżdżeniu, wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, jeździe, wytrzymałości i skoku. W 2002 roku został dołączony reining, a w 2010 roku – paraujeżdżenie. Pierwsze pomysły na stworzenie tych zawodów miały miejsce za kadencji Filipa. Ostatecznie pomysł wcieliła w życie jego córka, Anna.

Edycje

Klasyfikacja medalowa 
Stan po ŚIJ 2018.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej

Przypisy 

Zawody jeździeckie